Sancostantinesi – abitanti di San Costantino Albanese
Sancostantinesi – abitanti di San Costantino Calabro